Языки́ да́ни — семья трансновогвинейских языков, на которых говорят дани, лани, яли и родственные народы в высокогорьях провинции Папуа, Индонезия. Дани могут быть связаны с языками островов Панияй.

Классификация 
Ларсон (Larson, 1977) разделил семью на три ветви на основе лексикостатистики, а позднее Нггем был добавлен в четвертую.

Семья Дани 
 Вано
 Нггем
 Центральные Дани:
 Дали с Великой Долины:
 Хульпа
 Дани из Верхней Долины
 Дани из Средней Долины
 Дани из Нижней Долины
 Дани из Пирамидальной Долины:
 Западный дани
 Валак
 Нгалик:
 Ндуга
 Силимо
 Подгруппа Яли:
 Яли Ангурук
 Яли Ниния
 Долинный Яли

Характеристика 
Независимыми местоимениями и притяжательными / объектными префиксами Центральной Дани являются:
 {|
! !!sg!!pl
|-
!1
|*an, *n[a]||*ni-t, *nin[a]-
|-
!2
|*ka-t, *k[a]||*ki-t, *kin[a]-
|-
!3
|*a-t, *∅/w-||*i-t, *in[a]-
|}

Фонология 
Фонология субгрупп языка Центрального Дани:

Лексическое сравнение 
Цифры на разных языках Дани:
 {|class=wikitable style="text-align: center"
|-
! rowspan=2| Цифры
! colspan=3| Основные языки Дани
! rowspan=2| Wano
! colspan=1| Нгалик
! rowspan=2| Прото-Дани
|-
! Западный Дани !! Нггем !! Валак !! Яли Ниния
|-
| 1 || ambit || ambit || ambi || aˈᵐbui || mɪ'sɪʔ || *ámbi-
|-
| 2 || mbere || mberen || mbere || ᵐbɛˈɾɛ || piˈrɛn || *mbirén
|-
| 3 || kenagan || heŋgam || 2 + 1 || kɛˈna || hɪna’hən || *kenagam
|-
| 4 || 2 + 2 || 2 + 2 || 2 + 2 || 2 + 2 || u’hən'índice' || *2+2/'índice'
|-
| 5 || eeŋgi-toɡon || niŋgis ambi diŋgilik || niŋgis penakge diŋgik || nɛˈŋɡit̚ pɛmɛˌnɔɣaˈpik̚ || fu’wab'pulgar' || *'mano'/'pulgar'
|-
| 6 || 'mano' + 1 || 'mano' + 1 || 'mano' + 1 || 'mano' + 1 || falfa’lik'muñeca' ||
|-
| 7 || 'mano' + 2 || 'mano' + 2 || 'mano' + 2 || 'mano' + 2 || sa’bɪt'antebrazo' ||
|-
| 8 || 'mano' + 3 || 'mano' + 3 || 'mano' + 3 || 'mano' + 3 || lɪ'kɪn'codo' ||
|-
| 9 || 'mano' + 3 || 'mano' + 4 || 'mano' + 4 || 'mano' + 4 || sɔ'hɔ'bíceps' ||
|-
| 10 || eeŋgi apit luŋguk || niŋgis penak-penak obok diŋgilik || niyok ambi inom || 2 x 5 || num'hombro' ||
|}

Примечания 

Трансновогвинейские языки
Языки Западной Новой Гвинеи